Охотская плита, или Охотия, — континентальная литосферная плита, занимает северо-восточную часть Евразийского континента, часть Японских островов и акваторию Охотского моря. На востоке через Курильский жёлоб граничит с Тихоокеанской плитой, на юге граничит на небольшом отрезке с Филиппинской плитой. Северная и западная границы проявлены слабо и активно дискутируются. Предложено две модели: независимого движения плиты и её связанности с Северо-Американским континентом. Пока данных для принятия одной из этих моделей недостаточно.

Ссылки 
Tetsuzo Seno, Taro Sakurai, and Seth Stein. 1996. Can the Okhotsk plate be discriminated from the North American plate? J. Geophys. Res., 101, 11305-11315 (abstract )

 Okhotsk Plate Modeling

Литосферные плиты
География Евразии